Quinze bâtiments de la Marine royale, républicaine, impériale puis de la Marine nationale française ont été nommés Minerve, en l'honneur de la déesse de la mythologie romaine Minerve:
 Minerve, une frégate 26 canons, première de sa classe (1757-1762)
 Minerve, une frégate de 32 canons (1778-1781)
 Diane, une frégate de 32 canons de classe Sibylle, renommée Minerve
 Minerve, une frégate de 40 canons, première de sa classe (1782-1794)
 Spartiate, une corvette de 16 canons (1794-1795), a porté ce nom
 Minerve, une frégate de 40 canons (1794-1809)
 Minerve, un vaisseau de ligne de 58 canons (1797-1799)
 Président, une frégate de 40 canons, renommé Minerve
 Minerve, une frégate de 44 canons (1805-1806)
 Minerve, une frégate de 44 canons (1806-1814)
 Minerve, une frégate de 48 canons (1809-1810)
 Minerve, une frégate de 32 canons (1833-1874)
 Minerve, une frégate à vapeur de classe Vénus
 Minerve (Q185), un sous-marin de classe Minerve des Forces navales françaises libres (1936-1946)
 Minerve (S647), un sous-marin de classe Daphné (1964-1968)

Voir aussi

Notes et références 

Nom de bateau de la Marine française